Білл Кондон (1955) — американський сценарист і режисер

Кондон — село, Солнечний район, Хабаровський край

Кондон — місто, штат Орегон
 Кондон — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Андер-е-Кондон